Queffélec ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Queffélec (* 1948), französische Pianistin
 Henri Queffélec (1910–1992), französischer Schriftsteller
 Yann Queffélec (* 1949), französischer Schriftsteller